Los términos purga o purgar pueden referirse:

 a la purga política, en la que un grupo que ostenta el poder político aleja al resto del gobierno;
 a la purga de extrusión, un material utilizado en la industria plástica;
 a los laxantes;
 en la tundra, a los vientos Buran;
 a Purga, una novela de Sofi Oksanen.

Enlaces externos